Santa do mel foi um caso ocorrido na casa de uma família em Campo Grande, no estado de Mato Grosso do Sul, onde uma imagem de Nossa Senhora de Fátima teria vertido mel a partir de 16 de maio de 2007. Segundo fiéis que se dirigiram ao local, trata-se de um milagre.

A Igreja Católica exigiu que fossem realizados exames para comprovar fisicamente que se tratava de um milagre. A casa da família virou local de peregrinação de fiéis. Pelo menos 15 pessoas faziam novenas todos os dias no local. O bispo de Campo Grande, Vitório Pavanello, disse que só iria se pronunciar sobre o caso depois de visitar a imagem.

Para a elaboração de um laudo, seria necessário quebrar a imagem e, por este motivo, os proprietários se recusaram a entregar a santa para o teste. Houve uma “guerra santa” entre a família e a Igreja, que parece não ter terminado.

A santa foi colocada dentro de uma caixa de vidro para evitar que as pessoas colocassem a mão no mel. Pesquisadores da Universidade Federal de Mato Grosso do Sul (UFMS) receberam uma amostra do produto e teriam comprovado que é mesmo mel.

A casa está aberta todos os dias para à visitação da imagem, o horário de funcionamento é das 13 às 16 horas.

Milagres (religião)
Religião em Mato Grosso do Sul
Cultura de Campo Grande (Mato Grosso do Sul)